

Patronyme 
Heppner est un nom de famille, notamment porté par (classement par ordre alphabétique) :
 
 Ben Heppner (1956 -), ténor canadien ;
 Jens Heppner (1964 -), coureur cycliste allemand.
 Nancy Heppner (1971-), femme politique provinciale canadienne

Toponyme 
 Heppner, ville américaine de l'Oregon.
 le Hepner Hall

Entreprise 
Heppner, entreprise française.

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand
Patronyme germanique